Pour toujours, titre québécois du film américain Always de Steven Spielberg sorti en 1989 ;
 Pour toujours (Forever),  dix-septième épisode de la saison 5 de Buffy contre les vampires diffusé en 2001 ;
 Pour toujours (Everlasting), roman d'Alyson Noël paru en 2011 ;
 Pour toujours, 1re partie et 2e partie (Last Forever, part 1 & 2),  et  épisodes de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusés en 2014 ;
 Pour toujours (), film de Ferzan Özpetek sorti en 2019.

Voir aussi